Джорат () — посёлок городского типа в административном подчинении города Сумгаит, Азербайджан. Находится на берегу Каспийского моря.

История 
Археологические раскопки, проводившиеся в посёлке во времена СССР, датируют существование Джората 10 веков назад. На побережье Каспийского моря на главной улице выезда из Джората есть обелиск, на котором отражена дата — 1000 лет Джорату (возможно поселение существовало ещё раньше). Джоратцы в основном занимались рыбной ловлей, скотоводством и сельским хозяйством, в том числе виноградарство, инжир, шафран, миндаль, фисташки, добыча соли.

В европейских источниках Джорат, по-видимому, впервые упоминается в портуланах начала XVI века в формах Garat, Degarat. .

Настоящее время 
Посёлок расположен в 10 км от узловой железнодорожной станции Сумгаит.
Статус посёлка городского типа с 1937 года.
На границе с Джоратом находятся селения Новханы и Сарай.
На 2021 год Джорат представляет собой частный сектор на берегу моря с продолжающейся застройкой вилл и разного типа развлекательных комплексов.

Достопримечательности 
В посёлке Джорат имеется старинная мечеть и два хаммама — старый, Хамам Гаджи Меджид и новый, Хамам Гаджи Амрулла бей.
Джорат известен также благодаря джоратским кутабам — мучному блюду в виде тонкого пирожка в форме полумесяца из пресного теста с начинкой из верблюжатины, говядины.

Население 
По статистическим данным 1893 года, этнический состав Джората полностью составляли таты.

Известные уроженцы 
 Замина Гасанова - первая женщина-металлург в Азербайджане
 Мешади Алиев -  советский азербайджанский энергетик, Герой Социалистического Труда, почётный энергетик Азербайджанской ССР
 Джебраил Довлетзаде — военнослужащий азербайджанской армии, участник Второй Карабахской войны, посмертно награждён медалью "За Отчизну" и орденом "Азербайджанское знамя", похоронен во Второй Аллее шехидов
 Абиль Джабизаде – военнослужащий азербайджанской армии, участник Второй Карабахской войны, посмертно награждён медалью «За Отчизну»

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты в административном подчинении Сумгайыта